Siegen (Bas-Rhin), város Franciaországban
 Siegen (Németország), város Németországban